Бошковичи () — это может быть:

Роды 
 Бошковичи (род) — сербский род из Восточной Герцеговины.
 Бошковичи из Орье Луке — сербское родовое братство.

Населённые пункты 
 Бошковичи (Лакташи) — населённый пункт (деревня) в общине Лакташи, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.
 Бошковичи (Зворник) — населённый пункт (деревня) в общине Зворник, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.
 Бошковичи (Горажде) — населённый пункт (деревня) в общине Горажде, Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина.